Может означать:
 Кожа — орган тела;
 Кожа (материал) — выделанная шкура животного, освобождённая от шерсти.
 Гусиная кожа () — феномен появления на коже конусообразно приподнятых волосяных фолликулов за счёт сокращения мышц, поднимающих волос.
 Кожа (разг.) — кожура, оболочка некоторых плодов.

В географии (в алфавитном порядке):
 Кожа — район в Португалии.
 Кожа — приток реки Бии в Алтайском крае.
 Кожа — река в Португалии.
 Кожа — река в Архангельской области, приток Онеги.
 Кожа — река в Мурманской области.
 Кожа — деревня, Советский район, Кировская область.

Художественные фильмы:
 «Кожа» () — 6 серия 1 сезона телесериала «Сверхъестественное».
 «Кожа» (, ) — художественный фильм совместного производства Италии и Франции, драма, снятая режиссёром Лилианой Кавани (1981).
 «Кожа» () — биографический фильм режиссёра Энтони Фабиана о Сандре Лэйнг (2009).
 «Кожа» () — американский драматический короткометражный фильм, снятый Гаем Наттивом (2018).

Другое:
 Кожа́ — крупный казахский род, не входящий в состав жузового объединения.
 Кожа, Бахтияр Абдуллаевич (род. 1957) — казахский актёр кино и театра.
  — персонаж Marvel Comics.

См. также 
  ()

Примечания